Бурая — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена в 0,3 км к северу от волостного центра, деревни Жижица, на побережье озера Кадосно.

История

Население 

Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 35 жителей.

Инфраструктура 
Основные социальные объекты находятся в центре волости — д. Жижица.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — Жижица на линии Москва — Волоколамск — Ржев — Великие Луки — Рига.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района